Santa Luzia può riferirsi a diverse località:

Santa Luzia, comune dello Stato di Bahia
Santa Luzia, comune del Maranhão
 Santa Luzia, comune della Paraíba
 Santa Luzia, comune del Minas Gerais

 Santa Luzia, isola di Capo Verde